El Mesoncito kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Mesoncito (östra Lagos de Moreno kommun), ort, 
 El Mesoncito (västra Lagos de Moreno kommun), ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar